Narahashi ist der Familienname folgender Personen:

 Akira Narahashi (* 1971), japanischer Fußballspieler
 Takuma Narahashi (* 1997), japanischer Fußballspieler